

Belgische personen 
 Guy Onkelinx (1879-1935), kunstschilder

Familie van politici 
 Alain Onkelinx (1956), zoon
 Gaston Onkelinx (1932-2017), vader
 Laurette Onkelinx (1958), dochter
 Maurice Onkelinx (1905-?), grootvader

Franse Gemeenschapsregeringen 
 Regering-Onkelinx I (1993-1995)
 Regering-Onkelinx II (1995-1999)

Minister-president was Laurette Onkelinx.